Nonville ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Nonville (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Nonville (Vosges) im Département Vosges